Glyba kan syfta på följande platser:

Antarktis 

 Gora Glyba, 
 Nunatak Glyba, 

Robotskapade Antarktisförgreningar